Heisserer ist der Name folgender Personen:
 Eric Heisserer (* 1970), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Oscar Heisserer (1914–2004), französischer Fußballspieler und -trainer